L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Melbourne II se déroule du 4 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. 

A noter : 2 tournois de Melbourne WTA 250 se tiennent en parallèle la même semaine.

Faits marquants

Forfaits 
  Magda Linette → remplacée par  Beatriz Haddad Maia
  Anastasia Pavlyuchenkova → remplacée par  Anna Karolína Schmiedlová
  Yulia Putintseva → remplacée par  Varvara Gracheva
  Donna Vekić → remplacée par  Amanda Anisimova

Lauréates 
L'américaine Amanda Anisimova remporte son  WTA, le  depuis 2019, en dominant en finale la biélorusse Aliaksandra Sasnovich issue des qualifications.
La paire Bernarda Pera et Kateřina Siniaková remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Melbourne
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022